Скиммер: многозначный термин.

Значения 
 Скиммер — инструмент злоумышленника для считывания платёжной карты.
 Скиммер — устройство для многокомплектной очистки воды бассейнов.
 Скиммер — «подводка», в которой ведущий объявляет песни, шутит и всячески проявляет свои таланты.

Примечания